Berezan puede referirse a:

Berezan, localidad del Raión de Biliaivka en Ucrania.
La Isla Berezan, isla del mar Negro a la entrada del estuario del Bug y el Dnieper (en Ucrania).